Ла-Побла-де-Кларамун (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 18,53 км². Население — 2295 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos
 Fotografías del castillo
 Información sobre el castillo de Claramunt

Муниципалитеты Барселоны